Анкуд:

 Анкуд — город и порт на острове Чилоэ (Чили)
 Анкуд (залив) — залив в южной части Чили